El nombre de Alhama, derivado del árabe, puede referirse a varios lugares de España:

Municipios y comarcas
Alhama de Almería de la provincia de Almería.
Alhama de Aragón de la provincia de Zaragoza.
Alhama de Granada de la provincia de Granada.
Alhama de Murcia de la provincia de Murcia.
Comarca de Alhama de la provincia de Granada.
Aguilar del Río Alhama de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Cervera del Río Alhama de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Ríos
 El río Alhama, afluente del Ebro y que nace en la localidad de Suellacabras, Soria.
 El río Alhama, afluente del Fardes que nace en Sierra Nevada y desemboca en el término municipal de Purullena, Granada.

Patrimonio
Castillo de Alhama en Alhama de Murcia .